Фортуна-лига сезона 2016-17 — 24-й розыгрыш чемпионата Словакии по футболу с момента его основания. Титул защищал клуб «Тренчин». Чемпионом стал клуб «Жилина».

Клубы 
Всего в лиге играет 12 команд, включая 11 команд, продолжающих с сезона 2015-16 и одна команда, поднявшиеся из DOXXbet liga.

MFK Скалица вылетела во Вторую Лигу по итогам прошлого сезона, заняв последнее место.

«Татран» (Прешов), занявший первое место во Второй Лиге прошлого сезона, перешёл в Премьер-Лигу.

Стадионы и карта участников

Тренеры, капитаны, технические спонсоры и финансовые спонсоры команд

Турнирная таблица 

Спартак (Миява) выбыл из лиги 21 декабря 2016 года и результаты этого клуба были аннулированы.

Статистика

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 uefa.com

Чемпионат Словакии по футболу
Словакия
Спорт в Словакии в 2017 году
Спорт в Словакии в 2016 году